Села:
 Тернуватка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Тернуватка — Дніпропетровська область, Софіївський район
 Тернуватка — Харківська область, Сахновщинський район

 Тернуватка - колишнє село Компаніївського району Кіровоградської області